Случайный свидетель:

 Случайный свидетель (телесериал) — российский сериал
 Случайный свидетель (социальный проект) - геоинформационный сервис поиска свидетелей дорожных инцидентов